Nikki Rhodes (nascida em 20 de janeiro de 1982, em Simi Valley, California, E.U.A; também conhecida como Nikki Rose, Nikki Roze, Nikki Coxxx) é uma atriz pornográfica naturalmente ruiva.

Ela começou a aparecer em filmes adultos em torno de 2006, enquanto tinha cerca de 24 anos, e já apareceu em mais de 70 filmes desde Dezembro de 2009, bem como muitos vídeos online. Ela também apareceu em numerosos photoshoots, incluindo vários na Penthouse.

Biografia
Nascida em Simi Valley, Califórnia, ela foi criada em Lancaster/Palmdale e em Little Rock e Antelope Valley no Deserto de Mojave da Califórnia. Começou a faculdade com 15 anos de idade e participou de dois anos e meio da faculdade de direito.

Ela originalmente entrou na indústria de filmes adultos como maquiadora. Seu primeiro filme como atriz foi em Rated T for Teens #5, com Mark Wood.

Prêmios
2009 AVN Award - Melhor Cena de Sexo Ultrajante - Night of the Giving Head

Referências

Ligações Externas

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos